Le nom Alex Neil est porté par les personnes suivantes :
 Alex Neil (1951-), un homme politique écossais ;
 Alex Neil (1981-), un joueur de football écossais ;

Voir aussi